Il toponimo Karluway può riferirsi a due diversi distretti della Liberia nella contea di Maryland

Distretto di Karluway 1
Distretto di Karluway 2